 
 Molenaar, een beroep

Nederlands personen met de achternaam Molenaar
 Anthonie Nicolaas Molenaar, Nederlands politicus
 Alex Molenaar, Nederlands acteur
 Alex Molenaar, Nederlands wielrenner
 Beau Molenaar, Nederlands keeper
 Ben Molenaar, Nederlands schrijver
 Cees Molenaar, Nederlands zakenman 
 Donald Molenaar, Nederlands autocoureur
 Frans Molenaar, Nederlands couturier 
 Jan Molenaar (Engelandvaarder), Nederlands Engelandvaarder
 Hillie Molenaar, Nederlands documentairemaakster
 Keje Molenaar, Nederlands advocaat en voetballer
 Klaas Molenaar, Nederlands zakenman
 Meinse Molenaar, Nederlands architect
 Nicolaas Molenaar (1850-1930), Nederlands architect 
 Nicolaas Molenaar (1892-1973), Nederlands architect 
 Pieter Jan Molenaar, Nederlands muziekuitgever
 Robert Molenaar, Nederlands voetballer
 Romano Molenaar, Nederlands striptekenaar

Bedrijf
 J.J. Molenaar, organisatie in de automobielbranche uit Amersfoort
 P. Molenaar & Co., fabrikant van Molenaar's Kindermeel
 Molenaar Sanitair, comfort sanitair uit Nunspeet

Cabaret
 Krips en Molenaar, een cabaretduo

Buitenlandse personen met de naam Molenaar
 Molenaar van Pistoia, Voormalig Italiaanse wielrenner

Zie ook
 Mulder (doorverwijspagina)
 Smolders (doorverwijspagina)
 Smulders